Калужский округ — административно-территориальная единица Московской области, существовавшая в 1929—1930 годах.

Калужский округ был образован в 1929 году. В его состав вошли следующие территории бывшей Калужской губернии:
 Малоярославецкий уезд без Высокиничской волости
 Лихвинский уезд без Березовской волости
 Калужский уезд без Тарусской волости (за исключением селений Богородицкое, Григоровка, Елманово и Шульгино) и селений Барсуково, Петрищево, Головино, Крутицы и Лукьяновка Ферзиковской волости.

Центром округа был назначен город Калуга.

Округ был разделён на 9 районов:
 Бабынинский,
 Боровский,
 Детчинский,
 Калужский,
 Малоярославецкий,
 Перемышльский,
 Угодско-Заводский,
 Ферзиковский,
 Черепетский.

23 июля 1930 года Калужский округ, как и большинство остальных округов СССР, был упразднён. Его районы отошли в прямое подчинение Московской области (Постановление ЦИК Союза ССР) (Собрание законов и распоряжений Рабоче-крестьянского Правительства СССР. I отдел. № 37 от 8 августа 1930 г. — ст. 400).

Источники 
 О составе округов и районов Московской области и их центрах

Округа РСФСР
1920-е годы в Московской области
XX век в Калужской области
Административные единицы, образованные в 1929 году
Округа, упразднённые в 1930 году
Появились в 1929 году в России